Рыбаки — название населённых пунктов.

Белоруссия

Витебская область 
 Рыбаки — деревня в Вымнянском сельсовете Витебского района.
 Рыбаки — деревня в Забудровском сельсовете Витебского района.
 Рыбаки — хутор в Миорском районе.
 Рыбаки — деревня в Полоцком районе.
 Рыбаки — деревня в Ушачском районе.

Гродненская область 
 Рыбаки — деревня в Дятловском районе.
 Рыбаки — деревня в Ивьевском районе.
 Рыбаки — деревня в Мостовском районе.
 Рыбаки — деревня в Сморгонском районе.
 Рыбаки — деревня в Щучинском районе.

Россия 
 Рыбаки — деревня в Раменском районе Московской области.
 Рыбаки — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Рыбаки — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Рыбаки — село в Курильском городском округе Сахалинской области.

См. также 
 Рыбак (значения)